Maomé Axaibani (jurista) — celebrado jurista dos séculos VIII-IX
 Maomé ibne Amade Axaibani — governador árabe do 
 Maomé Xaibani de Bucara — cã de Bucara do 

Desambiguações de antropônimos